O Al-Faisaly Football Club of Amman (, é um clube de futebol da Jordânia, da cidade de Amã. Venceu Campeonato Jordaniano de Futebol 32 vezes, a Copa 16 vezes, o escudo 7 vezes e os Super Cup 14 vezes.

Al-Faisaly foi campeão da Copa da AFC duas vezes, em 2005 e em 2006.

Títulos

Internacionais 
Copa da AFC: 2 (2005 e 2006)

Nacionais 

 Campeonato Jordaniano: 34 (1944, 1945, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010, 2012, 2017, 2019)
 Copa da Jordânia: 19 (1980, 1981, 1983, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015 e 2017)
 Copa FA Shield de Jordania: 7 (1987–88, 1991–92, 1992–93, 1997–98, 2000–01, 2007-08, 2011–12)
 Supercopa da Jordânia: 16 (1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2002, 2004, 2006, 2012, 2015 e 2017

Entre 24 de agosto de 2001 e 10 de março de 2003, o clube ganhou 32 partidas consecutivas no Campeonato Jordaniano.

Ligações externas 
 em Ogol 
 em SoccerWay 

Amã
Clubes de futebol da Jordânia
Clubes de futebol fundados em 1932